Биллер — фамилия. Известные носители:
 Биллер, Джон — американский легкоатлет, призёр летних Олимпийских игр.
 Биллер, Максим — немецкий писатель, бард и журналист.